Дейв Менсон (,  27 січня 1967, Принс-Альберт) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

1985 року був обраний на драфті НХЛ під 11-м загальним номером командою «Чикаго Блекгокс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс», «Едмонтон Ойлерс», «Вінніпег Джетс», «Фінікс Койотс», «Монреаль Канадієнс», «Даллас Старс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1989, 1993.

Статистика

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»
Уродженці Принс-Альберта